Campylopodiella är ett släkte av bladmossor. Campylopodiella ingår i familjen Dicranaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Campylopodiella